Роберт Эдвард Дженрик (; 9 января 1982, Вулвергемптон) — британский политик-консерватор, член парламента с 2014 года, министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании (2019—2021). Младший министр иммиграции (с 2022).

Биография 
Окончил школу грамоты в Вулвергемптоне, затем изучал историю в кембриджском колледже Святого Иоанна, окончив его с дипломом первого класса. В период обучения провёл год в Пенсильванском университете, занимаясь политологией. По возвращении в Великобританию получил юридическое образование и с 2008 года работал солиситором в компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Затем в аукционном доме Christie’s отвечал в качестве управляющего директора за продажи и персонал в Лондоне, Париже, Амстердаме, Гонконге и Нью-Йорке.

Политическая карьера 
В ноябре 2013 года консерваторы выдвинули кандидатуру Дженрика на дополнительных выборах в округе Ньюарк, назначенных из-за отставки обвинённого в лоббизме Патрика Мерсера.

5 июня 2014 года Дженрик одержал убедительную победу, получив  голос — на 7 тысяч с лишним больше, чем евродепутат и кандидат от Партии независимости , ставший вторым. Таким образом, Дженрик оказался первым консерватором с 1989 года, победившим на дополнительных выборах в период правления консервативного премьер-министра (в предыдущий раз роль триумфатора досталась Уильяму Хейгу).

В 2017 году вторично переизбран с результатом 62,7 % ( голосов), улучшив тем самым собственное достижение по итогам выборов 2015 года на 5,6 %. На сей раз в качестве основного соперника выступила лейбористка Шанталь Ли (Chantal Lee), которую поддержали 29,7 % избирателей.

9 января 2018 года премьер-министр Тереза Мэй организовала массовые кадровые перестановки младших министров, в результате которых Роберт Дженрик впервые был привлечён к работе в правительстве, но в малозначимой должности , которая не давала права участвовать в заседаниях Кабинета.

24 июля 2019 года назначен министром жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления при формировании правительства Бориса Джонсона.

5 октября 2020 года Высокий суд подтвердил правомерность действий Дженрика, выступившего с инициативой сооружения мемориала жертвам Холокоста близ здания британского парламента. 6 октября началось расследование этого предложения на предмет возможного превращения будущего памятника в объект террористических атак, а сам Дженрик заявил, что его семья получала угрозы и оскорбления в связи с этим проектом.

15 сентября 2021 года в ходе серии кадровых перемещений во втором правительстве Джонсона исключён из правительства.

25 октября 2022 года по завершении правительственного кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Дженрик был назначен младшим министром иммиграции с правом участия в заседаниях Кабинета.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники колледжа Святого Иоанна (Кембридж)
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года